BTP Magazine est une revue mensuelle éditée par le Groupe Cayola depuis 1982. Il traite chaque mois de l'actualité du secteur de la construction. Un dossier mensuel de 16 pages sur un matériel spécifique est inséré dans BTP Magazine il s'agit d'un supplément lui aussi édité par le groupe Cayola : BTP Matériels. 
Grâce à ces déclinaisons régionales : BTP Région Nord-Est, BTP Région Nord-Ouest, BTP Région Sud-Est et BTP Région Sud-Ouest, BTP magazine est le seul magazine français consacré à l'actualité bâtiment au niveau régional. 
Ce magazine est destiné principalement aux professionnels du secteur de la construction. Il est disponible au numéro dans les kiosques mais également à l'abonnement via certains collecteurs d'abonnements (tels qu'Info-Presse).

Liens externes 
Site officiel de BTP magazine

Magazine français
Titre de presse créé en 1982